Marathon Petroleum Corporation är ett amerikanskt multinationellt petroleum- och naturgasföretag, som fram till 1 juli 2011, ingick i Marathon Oil Company.

Historik
Ursprungsföretaget bildades 1998 när Marathon Oil Company och nedströmsverksamheten för Ashland, Inc. fusionerades och det nybildade företaget fick Marathon Ashland Petroleum, LLC som namn. Ägandet mellan Marathon Oil Company och Ashland, Inc. fördelades till 62% respektive 38%. Den 30 juni 2005 köpte Marathon Oil Company Ashlands, Inc.:s del på 38% för att få full kontroll över företaget och senare samma år så bytte man namn på företaget till Marathon Petroleum Company och gjorde det till ett dotterbolag. Den 1 juli 2011 meddelades att Marathon Oil Company skulle dela sig och bilda två enskilda bolag, Marathon Oil Corporation och Marathon Petroleum Corporation. Där Marathon Oil Corporation ska ta hand om att hitta nya olje- och gaskällor och producerande av petroleum medan Marathon Petroleum Corporation ska sköta allt annat som raffinering, transporterande av petroleum via pipelines och marknadsföring av petroleumprodukter.

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Amerikanska petroleumbolag
Företag bildade 2011
Företag listade på NYSE
Företag i Ohio
Multinationella företag med huvudkontor i USA
Amerikanska naturgasbolag